Біссі́-су-Юксе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 90 км на південь від Діжона, 31 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Біссі-су-Юксель на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Біссі-су-Юксель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара